

Astronomia
 8871 Svanberg – asteroide della fascia principale

Persone
 John Svanberg – mezzofondista e maratoneta svedese
 Jöns Svanberg – scienziato e religioso svedese
 Mattias Svanberg – calciatore svedese